Rede (ankerplaats)
Ankerplaats (landschap)